Delany ist der Familienname folgender Personen:
 Dana Delany (* 1956), US-amerikanische Schauspielerin
 Gareth Delany (* 1997), irischer Cricketspieler 
 John Bernard Delany (1864–1906), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Manchester
 Laura Delany (* 1992), irische Cricketspielerin
 Martin R. Delany (1812–1885), amerikanischer Arzt, Abolitionist
 Mary Delany (1700–1788), verw. Pendarves, geb. Granville, englische Hofdame, Malerin, Botanikerin und Schriftstellerin

 Ron Delany (* 1935), irischer Leichtathlet und Olympiasieger
 Sadie und Bessie Delany, afroamerikanische Bürgerrechtlerinnen und Autorinnen
 Samuel R. Delany (* 1942), US-amerikanischer Science-Fiction-Schriftsteller

Delany ist:
 Delany (Oberlausitz), die gebräuchliche sorbische Bezeichnung für das „Niederland“ der Klosterpflege St. Marienstern in der Oberlausitz
 der sorbische Name des Ortes Döhlen, Gemeinde Kubschütz

Siehe auch:
 Delaney